Väktare kan betyda:

Väktare, person anställd av ett auktoriserat bevakningsföretag för att utföra bevakning.
Äldre term för boss i datorspel, se Boss (datorspel)
Figurer i serien Buffy och vampyrerna, se Buffy och vampyrerna#Väktare
Väktare (bok), en bok av Dean R. Koontz.